Eschlberg ist der Ortsname von

 Eschlberg (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eschlberg (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Eschelberg